

Geografia

Comuni italiani 
Campiglia Cervo – comune italiano in provincia di Biella in Piemonte
Campiglia dei Berici – comune italiano in provincia di Vicenza in Veneto
Campiglia Marittima – comune italiano in provincia di Livorno in Toscana

Frazioni 
Campiglia – frazione di Figline e Incisa Valdarno nella città metropolitana di Firenze 
Campiglia dei Foci – frazione di Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena
Campiglia d'Orcia – frazione di Castiglione d'Orcia in provincia di Siena
Campiglia Marittima Stazione – frazione di Campiglia Marittima in provincia di Livorno
Campiglia Tramonti – frazione della Spezia
Campiglia Soana – frazione di Valprato Soana nella città metropolitana di Torino